Rayman – franchise di videogiochi pubblicato da Ubisoft
 Rayman – videogioco a piattaforme pubblicato da Ubisoft nel 1995
 Rayman – protagonista dell'omonima serie di videogiochi